Robert Hubert Willem Regout (1896 - 1942), Nederlands verzetsstrijder en rechtsgeleerde
 Edmond Robert Hubert Regout (1863 - 1913), Nederlands politicus, advocaat en minister